Miasto w Danii:
 Skovby

Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Schuby